Piollet ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Piollet (* 1962), französischer Dirigent
 Wilfride Piollet (1943–2015), französische Balletttänzerin und Choreographin